

Codici 
 HRM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hassi R'Mel, Tilrempt, Algeria 
 hrm – codice ISO 639-3 della lingua horned miao

Mineralogia 
 Hrm – abbreviazione di armotomo

Note